Niemcy:
 Hamburg-Wandsbek – okręg administracyjny (Bezirk) w Hamburgu
 Hamburg-Wandsbek – dzielnica Hamburga
 Hamburg-Wandsbek – stacja kolejowa w Hamburgu

Zobacz też:
 Wandsbek